Leenane est une autre orthographe du village de Leenaun, dans le Comté de Galway, en Irlande
 La Trilogie Leenane (The Leenane Trilogy) est un ensemble de pièces de théâtre écrites par le dramaturge Martin McDonagh.
 La Reine de Beauté de Leenane (The Beauty Queen of Leenane) (1996) est le premier des trois ouvrages composant la Trilogie Leenane et dans lequel l'action se déroule dans le village éponyme.